Viborg kan henvise til:

 Viborg – by i Jylland
 Vyborg – Den russiske (tidligere svenske/finske) by
 Viborg (South Dakota) – by i Turner County, South Dakota, USA
 Viborg (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1938